Agstafa může být:

 Agstafa (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu
 Agstafa (město) – město v Ázerbájdžánu (správní centrum rajónu Agstafa)
 Agstafa (řeka) – řeka v Ázerbájdžánu a Arménii
 Agstafa (přehrada) – přehrada v Ázerbájdžánu